

Sigle 
 CQD – vecchio segnale radiotelegrafico per richieste di soccorso, talora impropriamente interpretato come acronimo di Come Quick Distress ("accorrete presto in soccorso"); è stato sostituito da SOS
  Como Queríamos Demostrar  Como se queria demonstrar – come volevasi dimostrare, frase usata nelle dimostrazioni dei teoremi

Codici 
 CQD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Shahrekord (Iran)
 cqd – codice ISO 639-3 della lingua chuanqiandian cluster miao